Фёдор Благов:
 Благов, Фёдор Иванович (1866—1934) — русский журналист, редактор газеты «Русское слово».
 Благов, Фёдор Фёдорович (1883—1957) — поэт-пародист, прозаик, драматург.